W Rumunii
 Dragalina – gmina w okręgu Călărași
 Dragalina – wieś w okręgu Călărași, w gminie Dragalina
 Dragalina – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Hlipiceni

 Osoby
 Ion Dragalina (1860-1916) – generał armii rumuńskiej